Franciaország
Santenay, település Côte-d’Or megyében
Santenay, település Loir-et-Cher megyében